

Саритогайський сільський округ — адміністративна одиниця, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Саритогайський сільський округ — адміністративна одиниця, Байганинський район, Актюбинська область
 Саритогайський сільський округ — адміністративна одиниця, Махамбетський район, Атирауська область

Дивись також 
 Саритогай